Bestajew (weibliche Form: Bestajewa) ist der Familienname folgender Personen:

 Alimbeg Borissowitsch Bestajew (1936–1988), sowjetischer Ringer
 Otar Bestajew (* 1991), kirgisischer Judoka
 Sinaida Bestajewa (* 1967), georgische Politikerin
 Tatjana Wladimirowna Bestajewa (1937–2021) sowjetische Schauspielerin